Bionesi – abitanti di Bionaz
Bionesi – abitanti di Bione (Italia)